Парижские конвенции:

 Парижская конвенция (1858) — об устройстве Дунайских княжеств и образовании Соединённых провинций Валахии и Молдавии.
 Парижская конвенция (1883) — по охране промышленной собственности.
 Парижская конвенция (1902) — международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве.
 Парижская конвенция (1931) — международный документ, регулировавший ограничение доступа к психотропным веществам до имплементации Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.

См. также 
 Парижский договор

Примечания